En Pologne, Krzemionka peut désigner :

 Krzemionka, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Krzemionka, un village dans la voïvodie de Lubusz.